

Скарборо — місто, штат Мен
 Скарборо — переписна місцевість, штат Мен